Новозлатополь — название населённых пунктов на Украине:

 Новозлатополь — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Новозлатополь (быв. Пролетарское) — село в Розовском районе Запорожской области.